Нил Мопе́ (; 14 августа 1996, Версаль, Франция) — французский футболист. Выступает на позиции центрального нападающего. Игрок клуба «Эвертон».

Клубная карьера 
Нил Мопе — воспитанник клуба «Ницца». Дебютировал в команде 15 сентября 2012 года в матче Лиги 1 против «Бреста».
В следующем матче (с «Монпелье») форвард заменил на поле Ллоя Палюна на 67-й минуте, а в добавленное время заработал пенальти в ворота соперника.
Первый гол за команду Мопе забил 15 декабря 2012 в ворота Бертрана Лаке из «Эвиана». Игра нападающего в первой половине сезона 2012/13 привлекла к нему внимание селекционеров итальянского «Милана».

Карьера в сборной 
С 2011 по 2012 год Нил Мопе выступал за сборную Франции для игроков не старше 16 лет. С 2012 года играл за юношескую сборную следующей возрастной категории. В 2014 году провёл два матча за молодёжную сборную Франции (до 21 года).

Статистика выступлений

Клубная

Достижения

Личные 
 Игрок года ФК «Брентфорд»: 2018/19

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Брайтон энд Хоув Альбион»
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Брест»
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Эвертон»